Johann Jakob Griesbach
Bad Peterstal-Griesbach
Griesbach-au-Val
Desambiguação